Aardrijkskunde
 Rouillé, gemeente in het Franse departement Vienne

Personen met de achternaam Rouillé
 Angélique de Rouillé, Zuid-Nederlands en Belgisch edelvrouw, schrijfster en feministe
 Edouard de Rouillé, Zuid-Nederlands en Belgisch edelman, militair en politicus
 Edouard Jean de Rouillé, Belgisch edelman en politicus

Transport
 Station Rouillé, spoorwegstation in de Franse gemeente Rouillé